Slovo Nereidka nebo Néreidka může znamenat:
 Néreidka – Néreovna, v řecké mytologii mořská polobohyně podobná naší víle nebo rusalce
 Nereidka – rod mnohoštětinatých kroužkovců